Cladia — рід грибів родини Cladoniaceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Cladia відносять 21 видів:

Примітки 

Роди грибів
Леканороміцети